Анхел Албино Корзо има више значења:

 Општина Анхел Албино Корзо (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Анхел Албино Корзо, Гвадалупе (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Анхел Албино Корзо (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Анхел Албино Корзо (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Анхел Албино Корзо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Анхел Албино Корзо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику